Feucherolles est un nom propre qui peut référer aux toponymes suivant :
 Feucherolles, commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.
 Feucherolles, hameau de la  commune française de Néron, située dans le département d'Eure-et-Loir et la  région Centre-Val de Loire.